Форкий:
 Форкий — персонаж древнегреческой мифологии, морское хтоническое божество, бог бурного моря
 Форкий (сын Фенопа) — персонаж древнегреческой мифологии, союзник Трои в войне
 Форкий (спутник) — спутник транснептунового объекта (65489) Кето